Miliband:
 David Wright Miliband (zm. 1965) – brytyjski polityk i politolog
 Edward "Ed" Samuel Miliband (ur. 1969) – brytyjski polityk, członek Partii Pracy